Lion des cavernes est un nom vernaculaire ambigu désigant différentes espèces ou sous-espèces éteintes de grands félins des cavernes ayant vécu au Pleistocene, plus ou moins proches du Lion (Panthera leo) :
 Lion des cavernes primitif - Panthera leo fossilis, anciennement Panthera spelaea fossilis.
 Lion des cavernes d'Eurasie (ou européen) - Panthera spelaea, anciennement Panthera leo spelaea 
 Lion des cavernes américain (ou américain) - Panthera atrox, anciennement Panthera spelaea atrox

Notes et références